O nome Cimaron, que refere-se a um bovino selvagem nas Filipinas, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:
 Tempestade tropical Cimaron (2001) - tempestade tropical que afetou as Filipinas e Taiwan.
 Tufão Cimaron (2006) - tufão que atingiu o norte das Filipinas com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5. Provocou 19 fatalidades e $9,3 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação